Trauerfalter bezeichnet folgende Schmetterlingsarten:

 Schwarzer Trauerfalter
 Schwarzbrauner Trauerfalter